Кёрёшладань () — город в медье Бекеш в Венгрии. Численность населения, по статистическим данным на 1 января 2015 года, составила 4557 человек. Город занимает площадь 123,79 км².

Население

Города-побратимы

Известные уроженцы 
Лайош Тюкёри (1830—1860) — венгерский военачальник, революционер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Достопримечательности и фотографии Кё́рёшладани

Города Венгрии